T8, T-8, T.VIII ou T08 peut faire référence à :

Astronautique 
 Soyouz T-8, une mission spatiale.

Domaine militaire 
 Fokker T.VIII, un hydravion militaire néerlandais.
 ARA Corrientes (T-8), un torpilleur de la marine argentine en service de 1938 à 1941.

Électricité 
 T8, Une taille de Tube fluorescent (diamètre de 26mm).

Sciences 
Anatomie
 T8, huitième vertèbre thoracique dans la colonne vertébrale ;
 T8, septième nerf spinal thoracique.

Biologie et Médecine
 Fracture du rachis, niveau non précisé (T08), d’après la classification internationale des maladies ;
 Lymphocyte T8, plus correctement désigné par les termes "lymphocyte T CD8" ou "lymphocyte T cytotoxique".

Transports 
 Ligne T8, du tramway d'Île-de-France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres